A német nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt a Sanchsenringen rendezték június 14-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Jordi Torres végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Források

Német
motogp